

Persone 
 Anna Tatishvili – ex tennista georgiana naturalizzata statunitense
 Nodiko Tatishvili – cantante georgiano

Altro 
 MFC Tatishvili – squadra georgiana di calcio a 5 con sede a Tbilisi